Жиссе́-сюр-Уш () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сомбернон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21300.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 364 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 239 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 186 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 77,8 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 186 активных жителей работали 170 человек (90 мужчин и 80 женщин), безработных было 16 (11 мужчин и 5 женщин). Среди 53 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Жиссе-сюр-Уш 

Коммуны департамента Кот-д’Ор